Ponte Rosso ima više značenja:
 Ponte Rosso, Pesaro-Urbino
 Ponte Rosso, Rimini